Секрета́рша:
 Профессия: личный секретарь, секретарь-референт (о женщине).
 (устар.) Жена чиновника, носящего чин секретаря.

Кино 
 «Секретарша» — американский фильм режиссёра Стивена Шейнберга, 2002 г.
 «Секретарша» — российский телесериал, 2017 г.

Примечания